Нешков — фамилия; имеет женскую форму Нешкова.
 Нешков, Василий Степанович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Нешков, Николай Захарович (1916—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Нешков, Хрисанф Павлович (1917—2008) — советский партийный и государственный деятель.